Catch 22 kan avse:

 CATCH 22 – ett syndrom med en komplex symptombild, se 22q11-deletionsyndromet
 Catch-22 – en roman av författaren Joseph Heller från 1961, se Moment 22
 Catch-22 – en amerikansk film från 1970, se Moment 22 (film)
 Catch-22 (miniserie) – en mörk satirisk komedi-miniserie från 2019